Wimbledon 2001 byl 115. ročník třetího tenisového grandslamu sezóny – nejstaršího a nejslavnějšího turnaje světa, který probíhal od 25. června do 9. července. Událost se tradičně konala na travnatých dvorcích v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu. Grandslam představoval jediný turnaj velké čtyřky hraný na tomto povrchu a patřil do profesionálních okruhů mužů ATP Tour 2001 a žen WTA Tour 2001.

Turnaj organizovala Mezinárodní tenisová federace. Obhájci titulu ve dvouhře byli Pete Sampras a Venus Williamsová ze Spojených států, která obhájila titul.

Překvapením se stalo osmifinálové vyřazení světové jedničky Peta Samprase od devatenáctiletého Švýcara Rogera Federera. Podle expertů to znamenalo konec jedné tenisové éry a začátek nové.

Ve Wimbledonu 2001 byl na Grand Slamy zaveden systém 32členného nasazování namísto 16členného.

Vítězové 
První grandslamový titul v mužské dvouhře získal chorvatský tenista Goran Ivanišević, který startoval na divokou kartu, a pro kterého to byl také poslední dvacátý druhý titul na okruhu ATP. Ve finále porazil třetího nasazeného Australana Patricka Raftera. Stal se prvním wimbledonským singlistou startujícím na divokou kartu, jenž získal titul.
  
V ženské dvouhře obhájila titul druhá nasazená Američanka Venus Williamsová, když ve finále zdolala osmou nasazenou belgickou hráčku Justine Heninovou. Pro Williamsovou to tak byl třetí grandslamový titul ve dvouhře.

V mužské čtyřhře zvítězil americký pár Donald Johnson a Jared Palmer, pro které to byl první společný grandslamový titul. Ve finále porazili českou dvojici Jiří Novák a David Rikl.

V ženské čtyřhře dominovaly Lisa Raymondová a Rennae Stubbsová, když ve finále londýnského turnaje zdolaly belgicko-japonský pár Kim Clijstersová a Ai Sugijamová. Pro americko-australský pár to byl druhý společný grandslamový titul.
 
Smíšenou čtyřhru vyhrála slovensko-česká dvojice Daniela Hantuchová a Leoš Friedl, když se jim ve finále povedlo porazit pár Liezel Huberová a Mike Bryan. Pro oba to byl první grandslamový titul.

Čeští tenisté

Mužská dvouhra

Ženská dvouhra

Výkony českých hráčů 
Maxim českých tenistů v mužské dvouhře bylo 2. kolo, kam se probojoval Jiří Novák, který skončil na raketě Todda Martina a Ctislav Doseděl, který nestačil na pozdějšího finalistu Patricka Raftera. V ženské části dvouhry se žádná češka nedostala do 2. kola.

Nejlepším výsledkem v mužské čtyřhře bylo finále českého páru Jiří Novák a David Rikl, který ve finále podlehl americké dvojici Donald Johnson a Jared Palmer. V ženské čtyřhře se žádné české dvojice neprobojovaly do 2. kola. Nejlepším výsledkem tak na Wimbledonu bylo vítězství slovensko-českého páru ve smíšené čtyřhře Daniely Hantuchové a Leoše Friedla, když ve finále zdolali jihoafricko-americkou dvojici Liezel Huberovou a Mika Bryana.

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  

 
Wimbledon podle let
ATP Tour 2001
WTA Tour 2001